Zkratka ETC může být:

ETC 
 ETC (chilská televizní stanice)
 ETC Crimmitschau () – německý sportovní klub

Etc 
 Etc... – česká kapela

etc 
 etc. – ekvivalent zkratky atd.
 /etc – adresář v unixových systémech